Remember (Big Bang-album)
Remember (Walking in the Sand)
Remember (dal)
Remember (televíziós sorozat)